Pimpinella involucrata är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel och Charles Baron Clarke. Pimpinella involucrata ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
involucrata